Amerikai Egyesült Államok
 Bay City – város Oregonban
 Bay City – város Illinoisban
 Bay City – város Michiganben
 Bay City – város Texasban
 Bay City – város Washingtonban
 Bay City – város Wisconsinban

 San Francisco – beceneve Bay City
 Santa Monica – kaliforniai város, beceneve Bay City

 Ausztrália
 Westfield Bay City – bevásárlóközpont a Victoria állambeli Geelongban

 Fülöp-szigetek
 Bay City – Manila része

 Kanada
 Hamilton – Ontario tartománybeli város, beceneve Bay City

Egyéb
 Bay City – David Thomas albuma
 Bay City Rollers – skót popbanda

 a Destroy All Humans! 2 nevű játék egyik helyszíne
 a Bay City Blues című sorozat helyszíne